Meien steht für:

 Meien UR, Ortschaft der Gemeinde Wassen im Schweizer Kanton Uri
 das Meiental, ein Seitental des oberen Reusstals im Schweizer Kanton Uri
 Meiental, veraltete deutsche Bezeichnung für das Maggiatal im Schweizer Kanton Tessin
 Meienberg, bis 1941 der offizielle Name der Gemeinde Sins im Aargau

Meien ist der Name folgender Personen:
 Christian Theodor von Meien (1781–1857), deutscher Jurist, Gutsbesitzer, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Vico Meien (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm von Meien, deutscher Baumeister, siehe z. B. Turbinenhaus (Detmold)

Siehe auch:
 Maien
 Mayen (Begriffsklärung)
 Meyen
 Meyenn
 Meyhen